

Westeinde, hameau de la commune d'Anna Paulowna, en Hollande-Septentrionale
 Westeinde, hameau de la commune de Bodegraven-Reeuwijk, en Hollande-Méridionale
 Westeinde, hameau de la commune d'Enkhuizen, en Hollande-Septentrionale
 Westeinde, hameau de la commune de Rijnwoude, en Hollande-Méridionale
 Westeinde, hameau de la commune de Westerveld, dans le Drenthe
 Westeinde, hameau de la commune de Zoeterwoude, en Hollande-Méridionale
 Westeinde, hameau de la commune de Steenwijkerland, en Overijssel